Орган місцевого самоврядування в кількох регіонах України:
 Буряківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Бердичівський район
 Буряківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Червоноармійський район
 Буряківська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район